Sadio Mané (Sédhiou, 1992. április 10. –) szenegáli válogatott labdarúgó, jelenleg a Bayern München labdarúgója.

Pályafutása

Válogatottban

Sikerei, díjai

Klub 
Red Bull Salzburg
Osztrák Bundesliga bajnok: 2013–2014, 2014-2015 
Osztrák kupa győztes: 2013-14 , 2014-15
Liverpool FC
Bajnokok Ligája győztes: 2019
UEFA szuperkupa győztes: 2019
Klubvilágbajnokság győztes: 2019
Premier league győztes: 2020
Angol kupa győztes: 2022
Angol liga-kupa győztes: 2022
Bayern München
 Német szuperkupa győztes: 2022

Válogatott 
Szenegál
Afrikai nemzetek kupája: 2021

Egyéni 

 FIFA aranylabda második helyezett: 2022

 Premier League aranycipő: 2018-19
 UEFA év csapata: 2019

Az év csapat tagja (CAF): 2015, 2016, 2018, 2019
Premier League a hónap játékosa: 2017. augusztus
Liverpool FC – A szezon játékosa: 2017
Socrates díj: 2022
Az év afrikai labdarúgója: 2019, 2022 
Onze d’Or győztes: 2018–19

Statisztika

Klubokban 
2019. május 12-én frissítve.

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

További információk 

 

1992-ben született személyek
Szenegáli labdarúgók
Szenegáli olimpikonok
Labdarúgó-középpályások
Az FC Metz labdarúgói
Az FC Red Bull Salzburg labdarúgói
A Southampton labdarúgói
A Liverpool FC labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
A Ligue 2 labdarúgói
Az Osztrák Bundesliga labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Angol bajnok labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Európai Szuperkupa-győztes labdarúgók
Élő személyek